Die AIG Japan Open Tennis Championships 2008 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2008. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III fand vom 27. September bis 5. Oktober 2008 in der japanischen Hauptstadt Tokio statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Caroline Wozniacki gegen Kaia Kanepi mit 6:2, 3:6 und 6:1. Im Doppelfinale besiegten Jill Craybas und Marina Eraković die Paarung Ayumi Morita/Aiko Nakamura mit 4:6, 7:5 und 10:6.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Kōtō